LEN Trophy - второй по престижности трофей для ватерпольных клубов Европы.

Финалы

Ссылки 
Водное поло